O termo Hickory pode referir-se a:

 Hickory, condado do Missouri
 Hickory, cidade da Carolina do Norte
 Hickory, na Luisiana
 Hickory, em Maryland
 Hickory, cidade do Mississippi
 Hickory, cidade de Oklahoma
 Hickory, na Virgínia
 Hickory Creek, cidade do Texas
 Hickory Flat, cidade do Mississippi
 Hickory Grove, cidade da Carolina do Norte
 Hickory Hill, cidade de Kentucky
 Hickory Hills, cidade de Illinois
 Hickory Hills, cidade do Mississipi
 Hickory Ridge, cidade do Arkansas
 Hickory Valley , cidade do Tennessee
 Hickory Withe, cidade do Tennessee

Desambiguação